Munnoniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giard och Bonnier 1895. Munnoniscus ingår i familjen Cabiropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Munnoniscus